Тичко Олексій Миколайович (* 1961) — український поет, поет-пісняр, кліпмейкер, член Національної спілки письменників України.
 Тичко Орест Богданович — український тренер з велоспорту, заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.